Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова — высшее учебное заведение в Республике Калмыкия. В апреле 2017 года стал одним из региональных опорных университетов.

Первый корпус университета (1932) — одно из нескольких сохранившихся в Элисте зданий довоенной постройки и является объектом культурного наследия федерального значения.

История 
Университет был образован в 1970 году на базе Калмыцкого педагогического института. В 1971 году началось строительство комплекса зданий. В 1975 году состоялся первый выпуск.

В 1991 году были созданы:
 межотраслевой центр переподготовки и повышения квалификации специалистов народного хозяйства;
 аспирантура.

В 1992 году был создан Центр возрождения и развития калмыцкого языка и литературы.

В 2000 году Калмыцкий государственный университет награждён Почетной грамотой Президента Республики Калмыкия в связи с 30-летием вуза.

Университет сегодня 
В состав университета входят 10 факультетов и институт калмыцкой филологии и востоковедения. Осуществляется подготовка студентов по 22 специальностям высшего профессионального образования, 20 направлениям бакалавриата, 13 направлениям магистратуры и по 18 специальностям среднего профессионального образования.

Форма обучения — очная и заочная. В настоящее время на очной форме обучается 1878 бакалавров, 1618 специалистов, 213 магистрантов, по программе среднего профессионального образования — 615, в Башантинском колледже — 492, 75 аспирантов, 12 докторантов. На заочной форме — 1183 бакалавра, 2048 специалиста, 31 аспирантов, в Башантинском колледже и по программе среднего профессионального образования соответственно обучается 312 и 258 студентов. В конечном итоге, на сегодняшний день в КалмГУ проходят обучение 8897 студентов. Калмыцкий государственный университет занимает ключевое место в системе подготовки и переподготовки специалистов для различных отраслей хозяйства, в интеграции вузовской и академической наук, а также в возрождении калмыцкого языка и культуры.

КалмГУ имеет 7 учебных корпусов в г. Элиста, Башантинский колледж (филиал).
Университет располагает 12 научно-образовательными центрами, научной библиотекой, научно-исследовательскими лабораториями.

Калмыцкий государственный университет является площадкой для проведения научных форумов, международных и общероссийских конференций по широкому кругу вопросов, посвящённых проблемам экологии, гуманитарных исследований, высшего и среднего образований, монголоведения и востоковедения, этнопедагогики, буддийской культуры и репрессированных народов.

Калмыцкий государственный университет активно сотрудничает с ведущими ВУЗами стран Азии, Европы и Америки. КалмГУ — организатор и активный член международной Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран, объединяющий 46 университетов и НИИ России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении, Ирана.

В КалмГУ обучается более 500 иностранных студентов из разных стран: Бенин, Конго, Мали, Гана, Китай, Монголия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Ирак, Шри-Ланка, Вьетнам, Германия, Литва, США, Узбекистан, Македония, Болгария, Индия, Афганистан, Индонезия, Корея, Кот-д’Ивуар и др.

Структура 
 АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (декан — Натыров А. К.)
 Кафедра агрономии
 Кафедра зоотехнии
 Кафедра аграрных технологий и переработки сельскохозяйственной продукции
 ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (декан — Убушаев Е. Н.)
 Кафедра всеобщей истории
 Кафедра истории России
 Кафедра русского языка и общего языкознания
 Кафедра русской и зарубежной литературы
 Кафедра иностранных языков и общей лингвистики
 Кафедра германской филологии
 ИНСТИТУТ КАЛМЫЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ (директор — Лиджиев М. А.)
 Кафедра калмыцкого языка и монголистики
 Кафедра калмыцкой литературы и журналистики
 Кафедра иностранных языков, межкультурной коммуникации и регионоведения
 Кафедра философии и культурологии
 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (декан — Эвиев В. А.)
 Кафедра агроинженерии
 Кафедра природообустройства и охраны окружающей среды
 Кафедра промышленного и гражданского строительства
 ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (декан — Сумьянова Е. В.)
 Кафедра алгебры и анализа
 Кафедра математики и информационных технологий
 Кафедра теоретической физики
 Кафедра экспериментальной и общей физики
 ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (декан — Нюденова Э. К.)
 Общетехническое отделение
 Педагогическое отделение
 Социально-экономическое отделение
 ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИОЛОГИИ (декан — Кекеева З. О.)
 Кафедра химии
 Кафедра общей биологии и физиологии
 Кафедра ботаники и зоологии
 Кафедра физического воспитания и медико-биологических дисциплин
 Кафедра физической культуры
 Кафедра психологии
 Кафедра педагогики
 ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (декан — Басанов В. В.)
 Кафедра государственного и муниципального управления и права
 Кафедра гражданского процесса и права
 Кафедра уголовного права и процесса
 Кафедра теории государства и права
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (декан — Павлова Н. Ц.)
 Кафедра экономики и управления на предприятии
 Кафедра менеджмента
 Кафедра экономической безопасности, учёта и финансов
 ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (декан — Староверкина Л. А.)
 Кафедра русского языка как иностранного и обучения иностранных граждан
 ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (декан — Очир-Горяева Т. Б.)

Ректоры 
 Орлов, Джал Дарбакович
 Борликов Герман Манджиевич (с 1990 года до 2011 года) — доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Салаев Бадма Катинович (с 21 января 2011 года по настоящее время) — кандидат педагогических наук, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Калмыкия.

Известные преподаватели 
 Бадмаев, Бата Бадмаевич — первый руководитель Калмыцкого педагогического института, завкафедрой калмыцкого языка и литературы КалмГУ.
 Биткеев, Николай Цеденович — учёный-востоковед, фольклорист, литературовед, с 1996 г. преподавал в университете
 Рассадин, Валентин Иванович — доктор филологических наук, профессор, академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, Бурятской АССР, Республики Калмыкия.
 Цуцкин, Евгений Васильевич — кандидат географических наук, в 1974—1980 гг. ассистент кафедры истории СССР, заместитель декана историко-филологического факультета
 Эрдниев, Пюрвя Мучкаевич — педагог, математик-методист, академик Российской академии образования (1989), заслуженный деятель науки РСФСР, почётный гражданин Республики Калмыкия.

Почётные профессора 
 Далай-лама XIV
 Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 народный поэт Калмыкии Д. Н. Кугультинов
 скульптор Э. И. Неизвестный.
 Декан факультета политологии МГУ А. Ю. Шутов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Университет в справочнике «Высшее профессиональное образование в России»
 КГУ на сайте «Путеводитель по Калмыкии»

Ассоциация классических университетов России
 
Наука в Калмыкии